Luis Claudio Jara Granados (Heredia, 6 de maio de 1959) é um ex-futebolista costarriquenho, membro da Seleção Costarriquenha de Futebol entre 1983 e 1994.

Carreira em clubes
Claudio Jara jogou durante toda a carreira no Herediano, estreando em 1982. Encerrou sua trajetória como jogador em 1995. Voltou a jogar no mesmo ano, representando o Guanacasteca. Parou oficialmente de jogar em 1996.

Seleção
Convocado para a Copa de 1990, disputou as quatro partidas da Costa Rica, que parou nas oitavas-de-final. 

Estreou pelos Ticos em 1982, fazendo a despedida em 1994, contra a Arábia Saudita.

Curiosidade sobre o jogador
Apesar de ter o mesmo sobrenome, o defensor Geovanny Jara, que assim como Claudio construiu a maior parte da carreira no Herediano e que também havia sido convocado para a Copa da Itália, não tem parentesco com o atacante.

Links
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Costa Rica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Naturais de Heredia (Costa Rica)